Hommert steht für

 Hommert, Gemeinde in Frankreich
 Hommert, Ortsteil der niederländischen Gemeinde Schinnen

Hommert ist der Familienname folgender Personen: